Höllentalbahn steht für die

 Höllentalbahn (Schwarzwald) von Freiburg im Breisgau durch das Höllental im Schwarzwald nach Donaueschingen.
 Höllentalbahn (Frankenwald) von Marxgrün in Oberfranken durch das Höllental im Frankenwald nach Blankenstein in Thüringen, siehe Bahnstrecke Triptis–Marxgrün
 Höllentalbahn (Niederösterreich) von Payerbach-Reichenau bis zum Beginn des Höllentales.

Siehe auch:
 Höllental (Begriffsklärung)